Home on the Range pode ser:

 Home on the Range (1935) - filme de Arthur Jacobson.
 Home on the Range (1946) - filme de 1946
 Home on the Range (música): uma canção de música country e hino do estado norte-americano do Kansas;
 Home on the Range (Disney): um longa-metragem de animação de 2004 dos estúdios Disney.
 A Home on the Range, documentário americano sobre uma granja de frangos judia.

Desambiguação